Tishomingo este un nume propriu care se referea originar la 

 Chief Tishomingo, unul din liderii tribului nativ-american Chickasaw

Ulterior, numele a fost atribuit unor diferite nume, geografice sau nu:

 Localitatea Tishomingo, statul 
 Comitatul Tishomingo, statul Mississippi
 Localitatea Tishomingo, statul 
 Tishomingo Blues, melodie din anul 1917 a compozitorului Spencer Williams
 Tishomingo Blues (roman), roman din anul 2002 al autorului american Elmore Leonard

Nume proprii